Velence – miasto
 Velence – jezioro
 Velence – wzgórza

Wszystkie te obiekty geograficzne leżą w północno-zachodnich Węgrzech, w komitacie Fejér, w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. "Velence" to także węgierska nazwa Wenecji.